Oborny ist der Familienname von:
 Adolf Oborny (1840–1924), mährischer Schuldirektor und Botaniker
 Catherine Oborny (* 1979), österreichische Schauspielerin